Pusta bezeichnet:

mehrere Orte in Rumänien:
 Pusta (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Pusta (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj

einen Fluss:
 Pusta (Fluss) (kyrillisch Пуста), Nebenfluss der Radostawka in der Westukraine

Pusta ist der Familienname folgender Personen:
 Kaarel Robert Pusta (1888–1964), estnischer Jurist, Diplomat und Politiker

Siehe auch:
 Puszta